Harry Nielsen er navnet på flere personer, herunder:

 Harry Nielsen (atlet) - dansk atlet
 Harry Nielsen (roer) (født 1930) – dansk olympisk roer
 Harry Nielsen (tegneserieforfatter) (1896-1983) – dansk tegner